

Sigle 
 Java Enterprise Edition

Codici 
 JEE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jérémie (Haiti)
 jee- codice ISO 639-3 della lingua jerung